Grille peut désigner ou se retrouve dans :

Patronyme 
 François-Joseph Grille (1782-1853) préfet et homme de lettres;

Objets communs 
 le grille-pain, un petit appareil électroménager ;
 le grille-marrons, ustensile pour griller les marrons;
 la grille en architecture est un élément de fermeture permanente ou non.

Électronique 
 La grille (transistor) est l'une des trois broches d'un transistor à effet de champ (FET), avec le drain et la source.*
 la grille commune un type d'amplificateur électronique
 la grille d'arrêt, un élément du tube électronique ;
 la grille écran, un élément du tube électronique ;
 la grille de contrôle, un élément du tube électronique ;

Tableau de données 
 la grille (cryptologie) ou grille de décodage des messages secrets.
 la grille des notations financières, un récapitulatif de différentes abréviations en finance ;
 Grille horaire, la régularité d'un événement qui se produit aux mêmes heures d'un même jour dans la semaine, de certains jours de la semaine ou bien tous les jours de la semaine. À ne pas confondre avec un emploi du temps. Quelques exemples: la grille horaire d'une émission de télévision, la grille horaire d'un ensemble de rencontres sportives etc.

Géographie 
 La Grille, un volcan des Comores.

Autre 
 la grille de calcul, une infrastructure virtuelle de ressources en informatique ;
 la grille d'Hermann, une illusion d'optique ;
 graphe grille, un objet en théorie des graphes, un domaine des mathématiques ;
 la grille harmonique, une succession d'accords en musique ;
 le Grille, aviso de la Reichsmarine puis de la Kriegsmarine, lancé en 1934 ;
 le Grille, un canon automoteur allemand de la Seconde Guerre mondiale ;
 La Nouvelle Grille, un essai du biologiste Henri Laborit ;
 la grille, une technique de mise en page ;
 le grillage des minerais est une opération de chauffe des minerais, pour les pré-réduire et les agglomérer, de manière à améliorer le rendement des fours de réduction et de fusion.
 la Grille, monde numérique fictif apparaissant dans la trilogie cinématographique Tron